Sherwood Forest (bos), een bosgebied in het Engelse graafschap Nottinghamshire, bekend door de legende van Robin Hood
Sherwood (band), een indie-rockband uit Californië
Sherwood (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2022
 Sherwood Forest (Center Parcs), een Brits bungalowpark
Enkele plaatsen in de Verenigde Staten:
Sherwood (Arkansas)
Sherwood (Michigan)
Sherwood (North Dakota)
Sherwood (Ohio)
Sherwood (Oregon)
Sherwood (Wisconsin)
Sherwood Manor (Connecticut)
Ook:
Sherwood Dungeon, een Massive Multiplayer Online Role Playing Game
Sherwoods ijshaai, een haaiensoort
Sherwood Hu, een Chinees filmregisseur